Capodistriani – abitanti di Capodistria (comune)
Capodistriani – abitanti di Capodistria